Makron se v občem pomenu nanaša na:
 makron, rahlo francosko pecivo različnih barv in okusov 
 makron, diakritično znamenje
 makron, visokoenergijski delec

Kot lastno ime Macron označuje:
 Emmanuel Macron, francoskega politika
 Macron, italijanski proizvajalec športnih oblačil
 Macron Stadium, angleški nogometni stadion, poimenovan po italijanskemu proizvajalcu
 Macron 1, drugo ime za japonsko risanko GoShogun
 Macron, rod morskih polžev

Glej tudi
 makro (razločitev)
 mikron (razločitev)